Ädel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ädel (* 1986), isländischer Eishockeyspieler
 Gun Ädel (1938–2021), schwedische Skilangläuferin